Čierťiaž:
 Čierťiaž (1102 m) – szczyt w Rudawach Weporskich (Sihlańska Płanina) na Słowacji;
 Čierťiaž (1204 m) - szczyt w Rudawach Weporskich (grupa Čierťiaža) na Słowacji.

Szczyty Słowacji